De Premier League Player of the Month (Nederlands: Speler van de maand in de Premier League) is een prijs die elke maand van het voetbalseizoen wordt uitgereikt aan de op dat ogenblik beste speler in de Engelse Premier League. De winnaar wordt gekozen door een jury, samengesteld door de sponsor van de Premier League, en wordt bekendgemaakt op de eerste of tweede vrijdag van de daaropvolgende maand.

Geschiedenis
De Premier League werd gevormd in 1992, wanneer de twintig beste ploegen uit de Football League stapten om samen een commercieel aantrekkelijkere competitie op poten te zetten. Tijdens het eerste seizoen koppelde er nog geen sponsor zijn naam aan de Premier League. Het daaropvolgende seizoen (1993-1994) werd de competitie omgedoopt tot FA Carling Premiership, vernoemd naar hoofdsponsor Carling. Zij betaalden 12 miljoen pond om hun naam vier jaar lang te mogen verbinden met de Premier League. Carling introduceerde in dat seizoen twee nieuwe onderscheidingen, de Manager van de Maand en de Manager van het Seizoen. Een jaar later werd ook de Speler van de Maand-prijs voor het eerst uitgereikt. Jürgen Klinsmann werd de eerste winnaar.

Winnaars

Voetbal in Engeland
Voetbalprijs